

Стара Суха — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Суха — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства